Питер Шефер (; ) — канадский хоккеист. Амплуа — крайний нападающий.

На драфте НХЛ 1995 года был выбран в 3 раунде под общим 66 номером командой «Ванкувер Кэнакс». 21 сентября 2002 года обменян в «Оттаву Сенаторз».

Статистика 
                                            
                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1993-94  Brandon Wheat Kings         WHL     2    1    0    1    0  --  --  --  --  --
1994-95  Brandon Wheat Kings         WHL    68   27   32   59   34  18   5   3   8  18
1995-96  Brandon Wheat Kings         WHL    69   47   61  108   53  19  10  13  23   5
1996-97  Brandon Wheat Kings         WHL    61   49   74  123   85   6   1   4   5   4
1996-97  Syracuse Crunch             AHL     5    0    3    3    0   3   1   3   4  14
1997-98  Syracuse Crunch             AHL    73   19   44   63   41   5   2   1   3   2
1998-99  Vancouver Canucks           NHL    25    4    4    8    8  --  --  --  --  --
1998-99  Syracuse Crunch             AHL    41   10   19   29   66  --  --  --  --  --
1999-00  Syracuse Crunch             AHL     2    0    0    0    2  --  --  --  --  --
1999-00  Vancouver Canucks           NHL    71   16   15   31   20  --  --  --  --  --
2000-01  Vancouver Canucks           NHL    82   16   20   36   22   3   0   0   0   0
2001-02  TPS Turku                   FNL    33   16   15   31   93   8   1   2   3   2
2002-03  Ottawa Senators             NHL    75    6   17   23   32  16   2   3   5   6
2003-04  Ottawa Senators             NHL    81   15   24   39   26   7   0   2   2   4
2004-05  Bolzano HC                  Italy  15   11   14   25   10
2005-06  Ottawa Senators             NHL    82   20   30   50   40  10   2   5   7  14
2006-07  Ottawa Senators             NHL    52   10   21   31   28
--------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                        468   87  131  218  176  36   4  10  14  24

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Брэндон Уит Кингз»
Игроки «Сиракьюз Кранч»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Игроки ХК ТПС
Игроки «Оттава Сенаторз»
Игроки ХК «Больцано»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Провиденс Брюинз»
Игроки ХК «Ингольштадт»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой